Лосар (; Вайли: lo-gsar; буквально: Новый год;  или ) — тибетский праздник Нового года. Празднуется согласно тибетскому традиционному календарю, начиная с первого дня первого лунного месяца. Связан с чередой очистительных обрядов в канун наступления, и с благопожеланиями начиная с первого дня Нового года. Праздничными являются первые две недели после Нового года. Двухнедельный новогодний цикл завершает буддийский праздник Чотрул Дючен.

Канун праздника 
В традиционном Тибете подготовка к Новому году начиналась во второй половине 12-го месяца. В южных пригородах Лхасы население с песнями собирало и заготавливало топливо для новогодних монастырских праздников, когда в Лхасе собиралось 20—30 тысяч монахов. На центральных улицах устанавливались шесты для флагов, в Баркхоре их чинили и шили новые. Двери и окна домов украшали лентами и гирляндами. Зонтики и флаги на крышах домов обновляли.

В деревнях перед Новым годом проводились очистительные церемонии. В 22 день 12 месяца каждая семья готовила линга — фигурку из теста, к которой крепили кусочки ткани, шерстяные и шелковые, монетки и украшения, а затем заклинали злых духов войти в фигурку. В течение последующих дней линга почитали, а на 29 день или непосредственно перед Новым годом приглашали ламу, чтобы тот унёс линга из дома и выбросил на перекрёстке.

В последний день старого года в доме наводилась чистота, вывешивались новые танка в алтарях. Стены, столбы и балки домов, земля перед домом с помощью муки или жидкого теста, замешанного на воде, разукрашиваются благоприятными символами (ваза-бумба, цветок, солнце и луна и др.). К дверям прикреплялись ветки можжевельника.

В этот день готовилось специальное блюдо чемар, используемое как жертвоприношение в церемониях благопожелания и процветания. Пеклись горы пирожков для подарков.

В семьях готовились клёцки со знаковой начинкой 8 или 9 видов (дерево, бумага, камешек, уголёк, соль, навоз и др.). Эти булочки ели в полдень первого дня нового года. По тому, какая начинка кому доставалась, определяли, каким будет год для получившего эту начинку человека: тот, кто находил бумагу, будет успешен в учёбе или науках, нашедший навоз получит удачу, а дерево — нищету.

Старый год провожают с бросанием торма и выбрасыванием линга, населённых демонами, под аккомпанемент ружей и криков, которые должны разогнать злые силы.

Чам 
В монастырях по случаю проводов старого года разыгрывалась мистерия Чам, включавшую серию танцев монахов в масках, мирян с мечами, и торжественное выбрасывание торма и линга. Чам должен был проводиться в хорошую погоду, астрологи рассчитывали его дату индивидуально.

Ночь на Новый год 
В ночь на Новый год по Лхасе ходили толпы празднующих. Ряженые стучались в дома с благопожеланиями и получали в подарок хадаки, пиво чанг и жареные пирожки.

Наступление Нового года

Первый день 
Утром Нового года в деревне все старались встать как можно раньше. Вставший в семье первым приносил свежую воду из источника, совершалось воскурение перед алтарём, семья после молитв перед домом, не входя в него, умывалась, стриглась и переодевалась в новые одежды, после чего могла вернуться в дом.

В первый день избегали неприятных встреч и разговоров. Манипа — ряженые, иногда называемые «белыми демонами», ходили с благопожелательными песнями и мантрами от дома к дому. Лица у многих были выкрашены наполовину белой, наполовину красной краской, у некоторых лица закрывали белые и синие маски с бородой.

Родственники в эти дни стремились посетить друг друга, одетыми в новые одежды и при всех драгоценностях. Поздравляя друг друга, гости и хозяева бросали через левое плечо горстку цампы, вторую отправляли в рот и запивали чангом.

Далай-лама в первый день Нового года устраивал торжественный приём на вершине Поталы, во время которого перед собравшимися первыми лицами Тибета десять мальчиков в белых тюрбанах, к ногам которых были привязаны колокольчики, исполняли воинственный танец с алебардами.

На улицах Лхасы шли народные гулянья. Женщины, собравшись по трое и по четверо, водили хороводы с песнями. Дети прыгали через веревочные прыгалки. С наступлением темноты зажигались спички, дающие розовый цвет.

Второй день 
Во второй день в некоторых городах совершался обряд спуска людей по верёвке с высоты. В Лхасе два человека спускались с юго-западного угла Красного дворца Поталы до каменной стены на специальных сёдлах, размахивая флажками. Считалось, что это предотвратит войны.

Пятнадцатый день 

Пятнадцатый день, Чотрул Дючен, завершает цикл новогодних торжеств. Этот праздник связывает прошедшие праздничные дни с Буддой Шакьямуни, который в этот день был признан победителем на соревновании в демонстрации сверхобычных сил (сиддхи).

Даты 
Тибетский календарь является лунно-солнечным календарём. Лосар отмечается с первого по третий день первого лунного месяца.

См. также 
 Традиционные тибетские праздники
 Цаган Сар

Примечания

Литература 
 

Буддийские праздники
Традиционные тибетские праздники
Новый год в Азии